Fiodor Fiodorowicz Abramow (1871-1963) –  rosyjski generał lejtnant, emigracyjny działacz antykomunistycznY
 Fiodor Aleksandrowicz Abramow (1920-1983) – radziecki pisarz